Das Dameneinzel der Australian Open 1972 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerin war Margaret Court. Das Finale bestritten Virginia Wade und Evonne Goolagong, das Wade in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1972